Мазурин — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Мазурин, Андрей Владимирович (1923—2001) — советский, российский педиатр, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН, Лауреат Государственной премии СССР.
 
 Мазурин, Владимир Владимирович (1882—1906) — участник революционного движения в России.
 Мазурин, Иннокентий Потапович (1874—1937) — иеродиакон Русской православной церкви, преподобномученик.
 Мазурин, Константин Митрофанович (1866—1927) — русский музыковед, литератор, врач.
 Мазурин, Михаил Александрович (1916—1982) — советский танкист, гвардии старшина, Герой Советского Союза.
 Мазурин, Николай Алексеевич (1823—1903) — русский предприниматель.
 Мазурин, Павел Николаевич (род. 1966) — советский и российский футболист.
 Мазурин, Фёдор Макарович (1919—1985) — советский военный лётчик, лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.
 Мазурин, Юрий Николаевич (1935—2004) — советский и российский учёный, лауреат Государственных премий СССР и России.

См. также 
 Мазурины — семья фабрикантов, владевшая селом Реутово под Москвой.
 Мазуринское озеро — гидроним, производный от фамилии.
 Мазуров
 Мазуренко